Senna je priimek več oseb:

Znani nosilci priimka 
 Ayrton Senna (1960—1994), brazilski dirkač
 Bruno Senna (*1983), brazilski dirkač
 Marcos Senna (*1976), špansko-brazilski nogometaš